

Patronymes 
 Jean Dours (1809-1877), évêque de Soissons ; 
 Jean Dours (homme politique) (1913-2004), haut fonctionnaire français ;  
 Jean Antoine Dours (1824-1874), médecin militaire français ; 
 Jean-François Dours (1739-1795), général de la révolution française.

Toponymes 
 Dours, commune française des Hautes-Pyrénées ; 
 Liste des maires de Dours ; 
 Dours, lieu-dit de la commune française d'Arvieu en Aveyron.

Homonymie de patronyme